Collohmannia är ett släkte av kvalster. Collohmannia ingår i familjen Collohmanniidae. 

Collohmannia är enda släktet i familjen Collohmanniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Collohmannia